Chiesa della Madonna degli Angeli – chiesa di Cervia
Chiesa della Madonna degli Angeli – chiesa di Maccagno con Pino e Veddasca
Chiesa della Madonna degli Angeli – chiesa di Frassineto Po 
Chiesa della Madonna degli Angeli – chiesa di Matera
Chiesa della Madonna degli Angeli – chiesa di Romana
Chiesa della Madonna degli Angeli – chiesa di Savona
Chiesa della Madonna degli Angeli – chiesa di Scorrano (Cellino Attanasio)
Chiesa della Madonna degli Angeli – chiesa di Tocco da Casauria
Chiesa della Madonna degli Angeli – chiesa di Torino
Chiesa della Madonna degli Angeli – chiesa di Vigevano

Voci correlate
Chiesa di Nostra Signora degli Angeli
Chiesa di Santa Maria degli Angeli